Hiatella, eller stenborrmusslor, är ett släkte av musslor som beskrevs av Bosc 1801. Hiatella ingår i familjen Hiatellidae. 

Kladogram:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Hiatella